

Cinema 
 Believe Me – film del 1909
 Believe Me – film del 2014 diretto da Will Bakke

Musica 
 Believe Me – album di Tony Wakeford del 1998
 Believe Me – singolo di Julija Savičeva rappresentante la Russia all'Eurovision Song Contest 2004
 Believe Me – singolo dei Fort Minor del 2005